Ян Ассман (, 7 июля 1938, Лангельсхайм) — немецкий египтолог, историк религии и культуры.

Биография 
Учился в Любеке и Гейдельберге, обучался египтологии и классической археологии в Мюнхене, Гейдельберге, Париже и Гёттингене. С 1967 вёл археологические раскопки в Уасете. Профессор египтологии в Гейдельберге (1976). Приглашённый профессор в Париже, Иерусалиме, Йеле, Хьюстоне, Чикаго.

Научные интересы 
В центре интересов Ассмана — проблематика религии и коллективной памяти в древних и новых обществах. Вместе с женой, историком культуры Алейдой Ассман публикует и комментирует труды Якоба Таубеса. Отмечает значительное влияние египетской религии на монотеистический иудаизм.

Награды и признание 
Почётный доктор теологии в Мюнстере (1998), почётный доктор Йельского (2004) и Иерусалимского (2005) университетов.

Лауреат следующих наград:
 1996 — Премия Макса Планка
 1998 — 
 2006 — Офицерский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»
 2006 — 
 2007 — Европейская премия Шарля Вейонна за эссеистику
 2011 — 
 2016 — 
 2016 — Премия Зигмунда Фрейда за научную прозу
 2017 — 
 2017 — Премия Бальцана.

Труды 
 Ägyptische Hymnen und Gebete. Artemis & Winkler Verlag 1975, ISBN 3-7608-3501-5 Ägyptische Hymnen und Gebete (Orbis Biblicus et Orientalis), 1999
 Re und Amun. Die Krise des polytheistischen Weltbilds im Ägypten der 18.-20. Dynastie (Orbis Biblicus et Orientalis 51). Fribourg and Göttingen 1983
 Ägypten. Theologie und Frömmigkeit einer frühen Hochkultur. Stuttgart: Kohlhammer Verlag (Urban-Taschenbücher Band 366), 1984
 Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, C. H. Beck München 1992, ISBN 3-406-36088-2 (выдержала 6 изданий)
 Ma’at. Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten. C. H. Beck München 1995, ISBN 3-406-39039-0
 Stein und Zeit. Mensch und Gesellschaft im alten Ägypten, Wilhelm Fink Verlag München 1995, 2. Auflage, ISBN 3-7705-2681-3
 Ägypten. Eine Sinngeschichte, Carl Hanser München 1996, ISBN 3-446-18522-4
 Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur. Carl Hanser München 1998, ISBN 3-446-19302-2
 Religion und kulturelles Gedächtnis, C. H. Beck München 2000, ISBN 3-406-45915-3
 Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Ägypten, Israel und Europa. Carl Hanser München 2000, ISBN 3-446-19866-0
 Weisheit und Mysterium. Das Bild der Griechen von Ägypten, C. H. Beck München 2000, ISBN 3-406-45899-8
 Der Tod als Thema der Kulturtheorie, Suhrkamp Frankfurt am Main 2001, ISBN 3-518-12157-X
 Die Mosaische Unterscheidung oder Der Preis des Monotheismus, Carl Hanser München 2003, ISBN 3-446-20367-2
 Tod und Jenseits im Alten Ägypten, C. H. Beck München 2003, ISBN 3-406-49707-1
 Religionsphilosophische Schriften von Plutarch., Artemis & Winkler 2003, ISBN 3-7608-1728-9, Hrsg. mit Herwig Görgemanns und Reinhard Feldmeier
 Die Zauberflöte. Oper und Mysterium., Carl Hanser München 2005, ISBN 3-446-20673-6
 Erinnertes Ägypten , Kulturverlag Kadmos Berlin 2006, ISBN 3-931-65990-9
 Thomas Mann und Ägypten. Mythos und Monotheismus in den Josephsromanen , C. H. Beck München 2006, ISBN 3-406-54977-2
 Monotheismus und die Sprache der Gewalt, Picus Verlag Wien 2006, ISBN 3-854-52516-8
 Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte (begründet von Georg Stadtmüller), erscheint jeweils in zwei Halbbänden 2006 im 57. Jahrgang im Böhlau Verlag Köln, ISSN 0080-5319 (Mitherausgeber 2006)

Публикации на русском языке

Литература 
 

Holl M.-K. Semantik und soziales Gedächtnis. Die Systemtheorie Niklas Luhmanns und die Gedächtnistheorie von Aleida und Jan Assmann. — Würzburg: Königshausen und Neumann, 2003.

Ссылки 
 Биография 
 Библиография
  

Историки религии
Историки культуры
Египтологи Германии
Культурологи Германии
Преподаватели Гейдельбергского университета
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Вестфальского университета имени Вильгельма
Преподаватели Констанцского университета
Члены Гейдельбергской академии наук
Исследователи исторической памяти
Члены Германского археологического института
Члены Европейской академии наук и искусств
Лауреаты Научной премии Альфрида Круппа
Кавалеры ордена Pour le Mérite (гражданский класс)